Jaime Lucero ist der Name folgender Personen:

*Jaime Lucero (Unternehmer) (* 1957), mexikanischer Unternehmer und Mäzen
Jaime Lucero (Regisseur), dominikanischer Theaterregisseur